Макартур има више значења:
 Макартур (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Макартур (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Макартур (Западна Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија

Особе 
 Даглас Макартур, амерички генерал